Azja – część świata obejmująca 4/5 powierzchni Eurazji
 Azja – prowincja rzymska
 Azja – w mitologii greckiej jedna z Nereid
 Azja – w mitologii greckiej jedna z Okeanid

Zobacz też 
 Azja Mniejsza (Anatolia) – półwysep w Azji, w Turcji
 Azja Tuhaj-bejowicz – bohater powieści Pan Wołodyjowski H. Sienkiewicza
 Asia – strona ujednoznaczniająca